Patt bezeichnet:

 Patt, eine Endposition einer Schachpartie (Pattsituation)
 Nukleares Patt, die strategische Situation zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges
 niederdeutsche Bezeichnung für einen Weg, siehe Pättken 
 

Patt ist der Familienname folgender Personen:
 Gideon Patt (1933–2020), israelischer Politiker, Knesset-Abgeordneter und Minister für Handel und Wirtschaft
 Helmut Josef Patt (1926–2003), römisch-katholischer Geistlicher und Direktor des KAD
 Peter Patt (* 1963), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Sächsischen Landtages
 Stephan Patt (* 1961), deutscher Neuropathologe und Moraltheologe
 Terry Sue-Patt, britischer Schauspieler
 Yale N. Patt (* 1939), US-amerikanischer Computeringenieur

PATT steht als Abkürzung für:
 Partito Autonomista Trentino Tirolese, eine italienische Regionalpartei
 Party all the time, ein Song der Gruppe Sharam

PATT